Открытый чемпионат Франции по теннису 2005 в женском одиночном разряде проводился в 98-й раз. В основной сетке было 128 участниц, 8 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 14 прошли через квалификацию.

Жюстин Энен-Арденн — победительница турнира.

Прошлогодняя победительница — Анастасия Мыскина — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

Посев 

  Линдсей Дэвенпорт (Четвертьфинал)
  Мария Шарапова (Четвертьфинал)
  Амели Моресмо (Третий раунд)
  Елена Дементьева (Четвёртый раунд)
  Анастасия Мыскина (Первый раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Надежда Петрова (Полуфинал)
  Патти Шнидер (Четвёртый раунд)
  Вера Звонарева (Третий раунд)
 ''' Жюстин Энен-Арденн (Титул)
  Винус Уильямс (Третий раунд)
  Елена Бовина (Четвёртый раунд)
  Натали Деши (Третий раунд)
  Ким Клейстерс (Четвёртый раунд)
  Елена Янкович (Первый раунд)
  Елена Лиховцева (Полуфинал)
  Татьяна Головин (Третий раунд)
  Сильвия Фарина-Элия (Третий раунд)
  Синобу Асагоэ (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова (Третий раунд)
  Мари Пьерс (Финал)
  Франческа Скьявоне (Четвёртый раунд)
  Ай Сугияма (Первый раунд)
  Магдалена Малеева (Второй раунд)
  Динара Сафина (Первый раунд)
  Паола Суарес (Первый раунд)
  Эми Фразьер (Второй раунд)
  Марион Бартоли (Первый раунд)
  Ана Иванович (Четвертьфинал)
  Хисела Дулко (Второй раунд)
  Каролина Шпрем (Второй раунд)
  Флавия Пеннетта ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые